Тулинов — фамилия.

Тулиновы — дворянский род.

Известные носители:

 Тулинов, Анатолий Филиппович (1924—2011) — советский и российский физик.
 Тулинов, Василий Васильевич (1788—1842) — камергер, воронежский губернский предводитель дворянства (1832—1842).
 Тулинов, Даниил Петрович (1855—?) — крестьянин, депутат II Государственной Думы от Воронежской губернии.
 Тулинов, Дмитрий Васильевич (1915—1983) — Герой Советского Союза.
 Тулинов, Евгений — заместитель художественного руководителя Хора Турецкого, драматический тенор.
 Тулинов, Михаил Борисович (1823—1889) — фотограф.
 Тулинов, Николай Иванович (1810—1852) — камер-юнкер, воронежский губернский предводитель дворянства (1844—1849).
 Тулинов, Сергей Евгеньевич (род. 1967) — глава Ейского района Краснодарского края.

 Тулинова, Елена Николаевна (по первому мужу Ошанина; 1911—1982) — советский историк, специалист по русским рукописям XVI—XVIII веков.

См. также 
 Дом Тулиновых — памятник истории и архитектуры в Воронеже.
 Тулин
 Тулинцев